{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | International Open
|-
|align = "center" | Плимут, Англия
|-
|align = "center" | ? — 9 апреля 1993
|-
|align = "center" | Plymouth Pavilions
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 25 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1989 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1993 — Стивен Хендри|-
| Финалист — Стив Дэвис
|-
|}International Open 1993 (также известен как Sky Sports International Open 1993 — по названию спонсора, телекомпании Sky Sports) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил весной 1993 года в Плимуте. Победителем стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Стива Дэвиса со счётом 10:6. Дэвис формально был предыдущим чемпионом турнира, однако с 1990 по 1992 International Open не проводился.

В первый и единственный раз турнир прошёл в Плимуте.

 Результаты 
 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:4 Тони Мео  
 Дин О'Кейн 5:4 Марк Уильямс  
 Вилли Торн 5:3 Джон Вирго  
 Сильвиньо Франсиско 5:2 Дж. Макдональд  
 Найджел Бонд 5:3 Джонатан Бёрч  
 Дэвид Ро 5:0 Джо О'Бои  
 Терри Гриффитс 5:0 Джейми Бёрнетт  
 Тони Ноулз 5:2 Стефан Мазроцис  
 Джеймс Уоттана 5:0 Джон Кэмпбелл  
 Кен Доэрти 5:3 Кэри Кикис  
 Боб Шаперон 5:4 Ален Робиду  
 Даррин Уокер 5:3 Дэнни Фаулер  
 Стив Джеймс 5:3 Шон Меллиш  
 Энтони Хэмилтон 5:2 Марк Беннетт  
 Фергал О'Брайен П:отказ Джимми Уайт  
 Тони Джонс 5:1 Стивен Ли 

 Джон Пэррот 5:3 Брайан Морган  
 Джейсон Фергюсон 5:2 Марк Джонстон-Аллен  
 Пол Дэвис 5:2 Деннис Тейлор  
 Эдди Чарльтон 5:1 Стив Прест  
 Пол Таннер 5:2 Мартин Кларк  
 Билли Снэддон 5:0 Джо Джонсон  
 Энди Хикс 5:2 Нил Фудс  
 Дэйв Харольд 5:3 Дуг Маунтджой  
 Дрю Хенри 5:2 Гэри Уилкинсон  
 Ронни О'Салливан 5:2 Дин Рейнолдс  
 Алан Макманус 5:1 Трой Шоу  
 Майк Халлетт 5:4 Лес Додд  
 Мик Прайс 5:3 Даррен Морган  
 Питер Эбдон 5:0 Тони Драго  
 Стивен Хендри 5:0 Клифф Уилсон  
 Стивен О'Коннор 5:1 Питер Франсиско

Ссылки 
 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1993 год в снукере